Ранчо Алегре Дос има више значења:

 Ранчо Алегре Дос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Алегре Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику